Het enkelspel tennis voor de mannen op de Olympische Zomerspelen 2020 vond plaats van zaterdag 24 juli tot en met zondag 1 augustus 2021. Het evenement werd georganiseerd door de International Tennis Federation onder auspiciën van het Internationaal Olympisch Comité. Titelverdediger was de Brit Andy Murray, maar hij moest in deze editie geblesseerd afhaken.

Er werd gespeeld in het Ariake tennispark met hardcourt als ondergrond. Elke wedstrijd telde maximaal drie sets. De eerste 56 spelers kregen op basis van de laatste ATP-ranglijst voorafgaand hun plaats, 6 spelers kwalificeerden zich via kwalificatie per continent (4 via continentale toernooien (2 via de Pan-Amerikaanse Spelen 2019, 1 via de Aziatische Spelen 2018 en 1 via de Afrikaanse Spelen 2019) en 2 via continentaal gebonden ranking), 1 plaats was gereserveerd voor het gastheerland en 1 plaats voor een voormalige Grand Slam- of Olympische gouden medaillewinnaar. 16 spelers kregen vooraf een geplaatste status, waardoor ze elkaar ontliepen bij de loting die plaatsvond op 22 juli.

Geplaatste spelers

Toernooischema

Laatste vier

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4 

Mannen